Navajo – popolo di nativi americani stanziato nell'Arizona settentrionale
Lingua navajo – lingua della famiglia na dene
Navajo – census-designated place degli Stati Uniti d'America, situato nello stato del Nuovo Messico
Navajo – film del 1952 diretto da Norman Foster